Alun Jones era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Brydan Klein che ha battuto in finale 6–3, 6–3 Grega Žemlja.

Teste di serie

  Peter Luczak (semifinali)
  Robert Smeets (primo turno)
  Grega Žemlja (finale)
  Brydan Klein (campione)

 Colin Ebelthite (secondo turno)
 Joseph Sirianni (secondo turno)
 Blaž Kavčič (secondo turno)
 Marinko Matosevic (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

McDonald's Burnie International 2009